Eendracht (Wildervank), een voormalige brug in Wildervank
Eendrachtsbrug (Groningen), een brug in de gemeente Groningen
bijnaam van de Brug 619 in Amsterdam, in het Eendrachtspark